Hans Wellmann ist der Name folgender Personen:

* Hans Wellmann (Politiker, 1890) (1890–1968), deutscher Politiker (CDU), MdL Niedersachsen
 Hans Wellmann (Politiker, 1911) (1911–1969), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Hans Wellmann (Linguist) (1936–2012), deutscher Sprachwissenschaftler